Mure (Raška), plaats in Servië 
Mure (Kagawa), Japan
Mure (Nagano), Japan
La Mure, een gemeente in het Franse departement Isère.